Johannes Classen ist der Name folgender Personen:

* Johannes Classen (Pädagoge) (1805–1891), deutscher Pädagoge und Altphilologe
 Johannes Classen (Physiker) (1864–1928), deutscher Physiker 

Siehe auch:
 Robert Johannes Classen (auch Johannes Classen; 1908–1987), deutscher Astronom und Meteoritenforscher